Seculier kan verwijzen naar:
Secularisme, een stroming die ijvert voor secularisatie van staat en maatschappij
Secularisatie, een proces waarbij de kerk en het geloof een steeds minder belangrijke rol spelen in het maatschappelijk leven; de overgang van een priester van de religieuze naar de seculiere staat; het onteigenen van bezit van de kerk;
Secularisering, een proces waarbij de kerk en het geloof een steeds minder belangrijke rol spelen in het maatschappelijk leven (synoniem van een van de betekenissen van secularisatie)
Seculier humanisme, de moderne vorm van humanisme
Seculiere geestelijkheid: priesters die bij hun wijding gehoorzaamheid beloven aan de bisschop die hen wijdt (van het Latijn saeculum: het aardse leven, wereld), in tegenstelling tot de reguliere geestelijken die gehoorzaamheid beloven aan de overste en regels van een kloosterorde.
Seculier instituut, een instituut van Godgewijd leven binnen de Katholieke Kerk